Ива́н Дубово́й:
 Дубовой, Иван Васильевич (1900—1981) — советский военный деятель, генерал-майор танковых войск, Герой Советского Союза.
 Дубовой, Иван Наумович (1896—1938) — советский военачальник, командарм 2-го ранга.